Lengyel András (1950–) irodalomtörténész, muzeológus
 Lengyel András (1952–) festő, grafikus

Jegyzetek